Джиджі Фернандес і Лорі Макніл були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки у фіналі їх перемогли Розалін Феербенк і Барбара Поттер з рахунком 6–4, 6–3.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Джиджі Фернандес /  Лорі Макніл (фінал)
 Розалін Феербенк /  Барбара Поттер (чемпіонки)
 Катріна Адамс /  Карін Баккум (півфінал)
 Гретхен Магерс /  Венді Вайт (чвертьфінал)

Сітка

Посилання 
 1988 Virginia Slims of Newport Doubles Draw

Virginia Slims of Newport
Тур WTA 1988
Hall of Fame Tennis Championships 1988